Juruá o Jurua, fiume del Brasile
Jurua, una delle denominazioni del gruppo etnico brasiliano Jamamadi
Juruá, città dello stato dell'Amazonas, in Brasile